kaledonisch (engl. caledonian) bezieht sich auf:

 Schottland, das Land und den Kulturraum der Britischen Inseln
 Neukaledonien, eine zu Frankreich gehörige Inselgruppe im südlichen Pazifik
 Kaledonische Orogenese, eine geologisch-tektonische Epoche und Gruppe der Gebirgsbildung

Siehe auch:
 Caledonian (Begriffsklärung)
 schottisch